Кубок Азербайджану з футболу 1993–1994 — 3-й розіграш кубкового футбольного турніру в Азербайджані. Переможцем вперше став Кяпаз.

Другий раунд 

|}

1/8 фіналу 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Посилання 
 Сайт футбольної історії rsssf.com  
 Результати на сайті Прем'єр-Ліги Азербайджану  

1993—1994
Азербайджан
Азербайджан
1993 в азербайджанському спорті
1994 в азербайджанському спорті